Schliewen ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Schliewen (1867–1945), deutscher Reichsgerichtsrat
 Heinz Schliewen, vorletzter Reeder der Segelschiffe Pamir und Passat.
 Rosa Caroline Mathilde Emma Schliewen (1862–1938), deutsche Schriftstellerin, siehe Felicitas Rose
 Ulrich K. Schliewen, deutscher Ichthyologe

Siehe auch:
 Schlieven